Maragliano puede referirse a:

 Mario Maragliano, (1864-1944) mosaiquista italiano afincado en España;
 Anton Maria Maragliano, (1664-1739) escultor italiano.